Автоно́мов — русская фамилия, производная форма от имени Автоном.

Известные носители 
 Автономов, Александр Александрович (1884—1938) — российский и советский историк, филолог, хранитель отделения оружия («Арсенал») в Эрмитаже. Специалист по оружию и доспехам.
 
 Автономов, Анатолий Иванович (1898—1968) — советский учёный-селекционер.
 Автономов, Виталий Афанасьевич (1919—1994) — генерал-майор.
 Автономов, Владимир Сергеевич (род. 1955) — российский экономист.
 Автономов, Николай Петрович (1889—1979) — религиозный деятель.

Автономова

См. также